

Топоніми 
 Кайдзу — місто в Японії, у префектурі Ґіфу.
 Кайдзу  — повіт в Японії, у префектурі Ґіфу.
 Кайдзу  — місцевість у місті Такасіма в Японії, у префектурі Сіґа. Колишній порт на березі озера Біва, що зв'язував регіони Хокуріку і Кінкі.